Sezona 2014/15 avstrijske hokejske lige je 85. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo dvanajst klubov iz petih držav. Naslov prvaka je šestič osvojil Red Bull Salzburg, ki je v finalni seriji s 3:0 v zmagah premagal Vienna Capitals.

Sodelujoči klubu

Redni del
Prvih osem klubov se je po dveh krogih tekmovanja uvrstilo v končnico.

Končnica

Viri 
 

2014
2014 v športu
2015 v športu